Fekete István (1634?–1682?) evangélikus püspök
 Fekete István (18. század–19. század) földmérő
 Fekete István (1863–?) tanár
 Fekete István (1900–1970) író
 Fekete István (1929–) pedagógus, villamosmérnök
 Fekete István (1932–) író, fizikoterapeuta
 Fekete István (1957) trombitás, dzsesszzenész
 Fekete István (?) – az előbbi fia, gitáros

Jegyzetek